Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Bredene. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed  

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

Onroerend erfgoed in Bredene
Bredene